Niaré peut faire référence à :

Patronyme 

 David Niaré, athlète français né en 1969 ;
 Gaëlle Niaré, athlète française née en 1982 ;
 Haby Niaré, taekwondoïste française née en 1993 ;
 Namakoro Niaré, athlète malien né en 1943 ;
 Yves Niaré (1977-2012), athlète français.

Prénom 
 , footballeur malien né en  1992.

Toponyme 
 Niaré, commune du département de Kougny de la province du Nayala au Burkina Faso ;
 Niare/Niaré, village de la province de Woleu-Ntem au Gabon ;
 , village de la province de Cabo Delgado au Mozambique.